Curacoa kan verwijzen naar:

 Curacoaeiland, een eiland voor de kust van Queensland, Australië
 Curacoa (vulkaan), een vulkaan in Tonga
 Curacoarif, een rif ten noorden van de Curacoavulkaan

Schepen 
Vier schepen van de Britse marine droegen de naam HMS Curacoa:
 HMS Curacoa (1809), bij tewaterlating voorzien van 36 kanons, in 1831 werd dit gereduceerd tot 24, gesloopt in 1849
 HMS Curacoa (1854), Een houten fregat, in 1854 te water gelagen, in 1869 gesloopt
 HMS Curacoa (1878), een in 1878 te water gelaten korvet en in 1904 verkocht
 HMS Curacoa (D41), een lichte cruiser uit de C-klasse, in 1917 te water gelaten en in 1942 per ongeluk door de RMS Queen Mary te zinken gebracht

Zie ook
 het eiland Curaçao